

Théâtre 
 La Femme X ou Madame X est le titre d'une pièce de théâtre à succès écrite en 1908 par Alexandre Bisson (1848-1912), portée de nombreuses fois à l'écran.

Cinéma 
 Madame X est un film de George F. Marion sorti en 1916
 Madame X est un film de Frank Lloyd sorti en 1920 avec Pauline Frederick et William Courtleigh.	
 Madame X est un film de Lionel Barrymore sorti en 1929 avec Ruth Chatterton et Lewis Stone 
 Madame X est un film de Sam Wood sorti en 1937 avec Gladys George et Warren William 
 Madame X est un film de David Lowell Rich sorti en 1966 avec Lana Turner et John Forsythe
 Madame X est un film de Lucky Kuswandi sorti en 2010
 Madame X est un film documentaire de Madonna, et retraçant sa tournée, sorti en 2021

 Madame X est un téléfilm de Robert Ellis Miller sorti en 1981

Musique 
 Madame X est le titre d'une chanson de Francis Cabrel (1999)
 Madame X est le nom d'un musicien en musique électronique.
 Madame X est le 14 album studio de Madonna (2019).

Peinture 
 Madame X (1898) est le titre d'un tableau de John Singer Sargent représentant Virginie Amélie Gautreau une élégante parisienne. Le tableau, d'une sensualité explicite, fit scandale.

Voir aussi 
 L'Étrange Madame X est un film de Jean Grémillon sorti en France en 1950 avec Michèle Morgan
 Pour Madame X, album de Arthur H
 À Madame X..., poème de Paul Verlaine
 Madame X, personnage incarné par la chanteuse Madonna